Ostrowsko est un village de Pologne qui se situe dans le Podhale voïvodie de Petite-Pologne, dans le powiat de Nowy Targ et la gmina de Nowy Targ.

Notes et références

Liens 
 http://www.nowytarg.pl/

Village dans la voïvodie de Petite-Pologne